Özlem significa enyorança en turc i s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Özlem inclouen:
 Özlem Ağırman - cantant turca
 Özlem Kaya - atleta turca
 Özlem Kaya - atleta paralímpica turca